Wurst steht für:

 Wurst, Fleischzubereitung
 Hans Wurst, Gestalt der deutschen Stegreifkomödie
 Lange Wurst, Leistungsschau der Königsberger Zünfte
 Wurstersatz, wurstförmige Lebensmittel aus Teig ohne Fleisch

Wurst ist der Familienname folgender Personen:

 Conchita Wurst (eigentlich Tom Neuwirth; * 1988), österreichischer Sänger und Travestiekünstler
 Franz Wurst (1920–2008), österreichischer Kinderarzt
 Gregor Wurst (* 1964), deutscher Kirchenhistoriker und Hochschullehrer
 Konrad Wurst (* 1998), österreichischer Handballspieler
 Michael Wurst (* 1975), deutscher Sänger und Schauspieler 
 Richard Paul Wurst, eigentlicher Name von Richard Paul (Maler) (1843–1900), deutscher Maler und Schriftsteller
 Stefan Wurst (* 1961), österreichischer Rechtsanwalt
 Werner Wurst (1912–1986), deutscher Fotograf und Autor

Siehe auch:

 Hans Wurst Nachfahren, Berliner Puppentheater 
 Wursten, Landschaft zwischen Bremerhaven und Cuxhaven
 Würst
 Wüerst
 Worst